Florianópolis (stad), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Florianópolis (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Grootstedelijke regio van Florianópolis, een metropolitaans gebied in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Grande Florianópolis, een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina